Inreisverbod (Trump), een door Donald Trump uitgevaardigd decreet: Executive Order 13769
Chinese Exclusion Act, een Amerikaans inreisverbod uitgevaardigd in 1882
Resolutie 1390 Veiligheidsraad Verenigde Naties, een inreisverbod tegen Al Qaida en de Taliban